Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2002 – pierwsze mistrzostwa Europy w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w dniach 17 maja – 18 sierpnia 2002 roku w formie sześciu turniejów – pięciu eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Heidelbergu.

Informacje ogólne 
Początkowo cykl miał składać się z jedenastu turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego. Odwołane zostały jednak zawody w Chorwacji, Gruzji, Izraelu, Pradze, Kopenhadze i Portugalii, turniejów kwalifikacyjnych rozegrano zatem pięć – w Lunel, Amsterdamie, Budapeszcie, Madrycie i Sopocie. Podczas nich zespoły walczyły o punkty do klasyfikacji generalnej, a dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansowało do turnieju finałowego.

Walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnęła się 17–18 sierpnia 2002 roku w Heidelbergu. Mistrzem Europy została Portugalia.

Turnieje kwalifikacyjne

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER